Раундтри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раундтри, Антуан (род. 1973) — американский рэпер, выступающий под псевдонимом Skee-Lo.
 Раундтри, Ричард (род. 1942) — американский актёр.
 Раундтри, Содия (род. 1976) — американская профессиональная баскетболистка.